Albero ima više značenja:
 Albero, Modena
 Albero, Verona